Pipistrello – mammifero placentato dell'ordine Chiroptera
Pipistrello – simbolo araldico
Pipistrello – personaggio dei fumetti di Rat-Man
Pipistrello – lampada disegnata da Gae Aulenti nel 1965
Pipistrello – divinità mesoamericana